«По волне́ мое́й па́мяти»:

 «По волне моей памяти» — альбом Давида Тухманова (1976).
 «По волне моей памяти» — песня Давида Тухманова на стихи Николаса Гильена (1976).
 «По волне моей памяти» — музыкальный фильм (2006).
 «По волне моей памяти» — телепрограмма Олега Нестерова.